Silurichthys är ett släkte av fiskar. Silurichthys ingår i familjen malfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malfiskar
Silurichthys